Rúnaírás,	különféle germán nyelvek ábécé típusú írásrendszere
 Rúna fantasy & SF szerepjáték magazin, 1994 és 2001 között kiadott szerepjáték magazin
 Rúna, keresztnév